Salgado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Salgado de São Félix (ort), Paraíba, 
 Salgado (ort), Sergipe, 
 Salgado (kommun), Sergipe, 

Robotskapade Brasilienförgreningar